Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1980 года проведён в апреле в округе Лент города Неймеген .
Система проведения — круговая. 12 участниц, самые опытные — Барбара Грас (восьмой турнир) и Эф Ньювенхёйзен (7 турнир).

Впервые, после двух вторых мест, победила Петра Полман. Чемпионке 18 лет и она самая юная победительница женских чемпионатов Нидерландов по шашкам.

Вторая впервые Мике Хейтмейер.

Барбара Грас второй раз подряд завоевала бронзу.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1980 года 
1980 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1980 году
женщины 1980
Спортивные соревнования в Неймегене